Penguin kan syfta på:

 Penguin (musikalbum) – ett musikalbum av Fleetwood Mac från 1973.
 Kongsberg Penguin – en norsktillverkad sjömålsrobot.
 Penguin Books – ett engelskt förlag som grundades 1935.
 Pingvinen – serieskurk som förekommer i Batman.

Geografi

Australien 

 Penguin (ort i Australien), Tasmanien, Central Coast, 

Robotskapade Australienförgreningar